Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes), basiliek in Lourdes
 Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Barcelona), basiliek in Barcelona